Sutanto ist der Name von:

 Sutanto (Offizier), indonesischer Geheimdienstchef
 Apriliana Rintan (* 1985), indonesische Badmintonspielerin